

Geografia
 Amancio – comune cubano della provincia di Las Tunas

Persone
 Amancio Amaro Varela, noto semplicemente come Amancio (1939) – calciatore spagnolo
 Amancio Ortega (1936) - industriale spagnolo
 Ebert William Amâncio, meglio noto come Betão (1983) – calciatore brasiliano
 Mário Amâncio Duarte (1914-1985) – cestista e allenatore di pallacanestro brasiliano
 Rosimar Amancio, meglio noto come Bill (1984) – calciatore brasiliano

Pagine correlate 
 Amanzio